El gavilán de Célebes (Accipiter griseiceps) es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae.

Es endémica de Célebes, Indonesia.

Referencias

Enlaces externos 

griseiceps
Aves de las Célebes
Animales descritos en 1848